Compostela, documento religioso in latino che certifica il pellegrinaggio alla tomba di San Giacomo Apostolo
Compostela, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
Compostela, municipalità delle Filippine nella Provincia di Davao de Oro
Santiago di Compostela, città della Spagna capoluogo della comunità autonoma della Galizia
Provincia di Compostela Valley, provincia delle Filippine
 Compostela, municipio dello stato federato messicano di Nayarit.